L'édition 2019 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du 21 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Rajeev Ram et Joe Salisbury celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Australien Nick Kyrgios, du Canadien Félix Auger-Aliassime, du Français Lucas Pouille, du Japonais Kei Nishikori et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Andrey Rublev, Lorenzo Sonego, Alexander Bublik, Pierre-Hugues Herbert, Sam Querrey et Feliciano López.

Pendant le tournoi 
Les têtes de séries  et , Guido Pella et Borna Ćorić, sont éliminés dès le premier tour. 

La tête de série , Dominic Thiem élimine au  tour pour la première fois de sa carrière Fernando Verdasco, après 4 défaites.

Lauréats 
L'Autrichien Dominic Thiem remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale l'Argentin Diego Schwartzman. Il s'agit de son  titre de la saison. Il devient le joueur le plus titré du circuit ATP cette saison.

En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Vienne
Sport en Autriche en 2019
Tennis en octobre 2019